То́мас Ло́уренс То́мпсон (, род. 7 января 1939, Детройт, Мичиган, США) — американский библеист и теолог, бывший профессор теологии Копенгагенского университета.

Биография 
Католик. Окончил Университет Дюкейн в Питтсбурге, Пенсильвания (бакалавр, 1962). Также учился в Оксфордском и Тюбингенском университете. Преподавал в . Докторскую работу окончил в Тюбингенском университете в 1971 году, однако степень ему присвоена не была. В 1976 году в Темпльском университете получил степень доктора философии по Ветхому Завету summa cum laude.

В 1989—1993 годах — преподаватель Маркеттского университета. Профессор теологии Копенгагенского университета (1993—2009, эмерит). Ныне проживает в Дании в Копенгагене и является датским гражданином.

В центре его исследовательских интересов связь между Библией и в особенности Ветхим Заветом — и археологией. В одной из своих книг он утверждает, что Ветхий Завет полностью или почти полностью создан в период V—II веков до н. э.

Основные работы 
 
 (Originally de Gruyter: Berlin, 1974)

 
 
 
 
 
 
 

 '' (With Z. Mouna et alii), What is New in Biblical Archaeology (in Arabic: Cadmus: Damascus, 2004)

Примечания

Ссылки 
  Thomas L. Thompson, professor. IBE, University of Copenhagen
 Creating Biblical Figures By Thomas L. Thompson, Professor of Old Testament, University of Copenhagen, May 2005
 The Divine Plan of Creation: 1 Cor 11:7 and Gen 2:18-24 by Thomas L. Thompson

Преподаватели Копенгагенского университета
Выпускники университета Дюкейн
Преподаватели Лоуренского университета
Библеисты США